Pontotoc ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pontotoc (Mississippi)
 Pontotoc (Oklahoma)
 Pontotoc (Texas)
 Pontotoc County (Mississippi), Verwaltungseinheit
 Pontotoc County (Oklahoma), Verwaltungseinheit